

Населені пункти та їхні частини

 Хлевіська — гміна в Шидловецькому повіті Мазовецького воєводства
 Хлевиська — село в гміні Домброва-Біскупія Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Хлевиська — село в гміні Любартів Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Хлевиська — село в гміні Котунь Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Хлевиська — село в гміні Хлевіська Шидловецького повіту Мазовецького воєводства
 Хлівищі (Хлевиська) — село в гміні Наріль Любачівського повіту Підкарпатського воєводства
 Хлевиська — село в гміні Казьмеж Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Хлевиська — лісова осада в гміні Казьмеж Шамотульського повіту Великопольського воєводства

Примітки